Zhenjiang bezeichnet:

 Zhenjiang (镇江市), Stadt in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Zhenjiang (Shaoguan) (浈江区), Stadtbezirk der Stadt Shaoguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Zhenjiang (Daowai) (振江街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Daowai der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Zhenjiang (Gaozhou) (镇江镇), Großgemeinde der kreisfreien Stadt Gaozhou im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Maoming in der chinesischen Provinz Guangdong
 Zhenjiang (Kuandian) (振江镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Kuandian der Stadt Dandong in der chinesischen Provinz Liaoning